WKS Śląsk Wrocław – wielosekcyjny klub sportowy
 Śląsk Wrocław (hokej na lodzie)
 Śląsk Wrocław (koszykówka)
 Śląsk Wrocław (piłka nożna)
 KS AZS Wrocław (piłka nożna kobiet)
 Śląsk Wrocław (piłka ręczna)